Améthyste – sottomarino nucleare
Améthyste – fregata del XVIII secolo